Dohi ist der Name von

 Dohi Keizō (1866–1931), japanischer Mediziner
 Kōdai Dohi (* 2001), japanischer Fußballspieler